I Campionati del mondo di triathlon del 2002 (XIV edizione) si sono tenuti a Cancún, Messico in data 11 settembre 2002.

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Iván Raña, mentre la gara femminile è andata alla britannica Leanda Cave. La gara Under 23 è andata all'australiano Brad Kahlefeldt e alla spagnola Pilar Hidalgo.

La gara junior ha visto trionfare il neozelandese Terenzo Bozzone e la francese Marion Lorblanchet.

Il titolo di Campione del mondo di triathlon della categoria under 23 è andato all'australiano Brad Kahlefeldt. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di triathlon della categoria under 23 la spagnola Pilar Hidalgo.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati del mondo di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2002
Triathlon ai Giochi del Commonwealth
Manchester 2002

Triathlon nel 2002
Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Cancún